Visjera kan henvise til flere floder i Rusland:
 Visjera (Komi) – en flod i republikken Komi
 Visjera (Kama) – en flod i Perm kraj
 Visjera (Novgorod oblast) – en flod i Novgorod oblast